Карпи — село у Яворівському районі Львівської області.
 Карпи — дакійське плем'я.

Див. також 
 Карп